Галицкий коммунист () может означать: 

 Галицкий коммунист (газета) — первая коммунистическая газета для западноукраинских трудящихся.
 Галицкий коммунист (журнал) — орган Галицкого организационного комитета КП(б)У.